Pollock puede referirse a:

 Griselda Pollock , teórica especializada en artes visuales e historiadora de arte.
 Friedrich Pollock, filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt;
 Jackson Pollock, artista del expresionismo abstracto;
 Pollock, la película sobre el artista Jackson Pollock.
 Edwin Taylor Pollock, oficial de la Armada de los Estados Unidos